logor (mjesto boravka)
 logor (ustaški pokret)
 vojni logor
 sabirni logor